Ship (englisch "Schiff") steht für:
 Ship (Comic), eine künstliche Intelligenz im Marvel-Universum
 Shippensburg University of Pennsylvania, bzw. deren Hauptgebäude
 Ship Cone, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Ship Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Ship ist der Familienname folgender Personen:
 Trudy Ship (* 1944), amerikanische Filmeditorin

SHIP steht für:
 Seed Herbarium Image Project, Forschungsprojekt am Arnold-Arboretum
 Separator for Heavy Ion reaction Products, Experimentiereinrichtung am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
 Study of Health in Pomerania, epidemiologische Studie zur Häufigkeit von Erkrankungen und deren Risikofaktoren
 SH2-containing inositol phosphatase 1 SHIP1
 Smart Home IP
 Swiss Health Information Processing

SHiP steht für:
 Search for Hidden Particles (SHiP), geplantes Experiment zur Suche neuer Elementarteilchen am Super-Protonen-Synchrotron des CERN

Siehe auch:

 Schipp
 Shipp
 Shipe
 Schip
 Chip

Abkürzung